Frikell ist der Nachname folgender Pseudonyme:

 Samri Frikell (eines der Pseudonyme von Fulton Oursler; 1893–1952), US-amerikanischer Journalist, Autor und Amateurzauberer
 Wiljalba Frikell (Pseudonym von Friedrich Wilhelm Frickel; 1817–1903), deutscher Zauberkünstler

Siehe auch:
 Frickel